Désolation, roman de Stephen King (1996).
 Désolation, téléfilm adapté de ce roman (2006).
 Anges de la Désolation
 Prion de la Désolation
 Baie de la Désolation